Перхач — українське прізвище.

Персоналії 
 Володимир Перхач (1929—2005) — український вчений у галузях електротехніки, електроенергетики, обчислювальної математики та математичного моделювання, академік.
 Сергій Перхач (? — 2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища